

Рубіжниця — річка в Псковській області, права притока Ловаті
 Рубіжниця — присілок, Слободський район, Кіровська область